Бахтиарово — название населённых пунктов.

Россия 
 Бахтиарово — деревня в Медведевском районе Марий Эл.
 Бахтиарово — деревня в Янтиковском районе Чувашии.